Nəmirli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Nəmirli – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Nəmirli – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian